Олег Николаевич Немчинов (; , Львовская область, Украинская ССР, СССР) — украинский политик, общественный деятель, государственный служащий 3 ранга. Государственный секретарь Министерства молодёжи и спорта Украины (2017—2019). С 4 марта 2020 года — Министр Кабинета министров Украины. Кандидат наук по государственному управлению, участник АТО.

Биография 
Родился 1 мая 1977 года во Львове в семье служащих, внук героя Советского Союза артиллериста Ивана Николаевича Немчинова (1915—1979).

Образование 
В 1998 году окончил военную подготовку при ГУ «Львовская политехника» по профилю «Боевое применение мотострелковых подразделений, частей и соединений».

В 1999 окончил географический факультет Львовского государственного университета им. Ивана Франко по специальности «география» и получил квалификацию географа, преподавателя.

В 2003 году получил квалификацию магистра государственной службы.

В 2011 году окончил частное высшее учебное заведение «Львовский университет бизнеса и права» по специальности «правоведение» и получил квалификацию бакалавра по правоведению.

Карьера 
С 1999 по 2002 год был депутатом Львовского горсовета от правоцентристской «Украинской народной партии».

С 2000 по 2004 год преподавал во Львовском профессионально-техническом училище № 32 (по совместительству).

С 2003 по 2006 год был помощником депутатов, возглавлял управление промышленности Львовской областной администрации.

С 2007 по 2015 год был президентом Федерации легкой атлетики Львовской области.

С 2009 по 2010 год работал начальником управления промышленности Львовской областной государственной администрации (ОГА).

В 2011 году работал старшим преподавателем кафедры государственного управления и местного самоуправления во Львовском региональном институте государственного управления.

С 2012 по 2014 год преподавал на кафедре публичного администрирования и иностранных языков, а также на кафедре государственного управления и местного самоуправления во Львовском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

С 2014 по 2017 год проходил службу в Госпогранслужбе Украины, имеет звание майора.

С 2016 по 2017 год был начальником Военно-гражданской администрации трёх сёл в Донецкой области.

С 11 апреля 2017 года по февраль 2020 года — Государственный секретарь Министерства молодёжи и спорта Украины. Назначен по результатам открытого конкурса распоряжением Кабинета Министров Украины.

4 марта 2020 года назначен на должность .

Общественная деятельность

Семья 
Жена Оксана Стецюк — доцент, кандидат географических наук. Воспитывает сына.

Декларация 
Согласно декларации о доходах за 2019 год, семья Немчинова владеет двумя квартирами, гаражом, дачным домиком и земельным участком во Львове, а также квартирой в Киеве. Владеет автомобилем Chevrolet Volt 2012 года выпуска. За 2019 год доход Немчинова составил около 3 105 000 гривен.

Награды

Примечания

Ссылки 
 

Министры Кабинета министров Украины
Награждённые Почётной грамотой Кабинета Министров Украины
Выпускники Львовского университета
Выпускники Тернопольского национального экономического университета
Депутаты Львовского областного совета
Правительство Шмыгаля
Государственные секретари органов исполнительной власти Украины